Чемпионат мира по хоккею среди женщин 2021 года — 22-й чемпионат, проводимый Международной федерацией хоккея с шайбой. Первоначально игры должны были состояться с 6 по 16 мая 2021 года в Новой Шотландии (Канада), но правительство Новой Шотландии внезапно объявило об отмене. После селекторного совещания с участием команд-участниц 29 апреля Совет ИИХФ собрался и принял решение о том, что чемпионат мира по хоккею среди женщин ИИХФ 2021 года пройдёт с 20 по 31 августа. В соревновании участвовали команды, которые должны были участвовать в турнире 2020 года.

Участники 
В чемпионате приняли участие 10 национальных команд — семь из Европы, две из Северной Америки, одна из Азии. Сборная Венгрии и сборная Дании пришли из первого дивизиона 2019 года, остальные — с турнира ТОП-дивизиона 2019.

Европа
 ^
 *
 ^
 *
 *
 *
 *
Северная Америка
 * ×
 *
Азия
 *

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2019 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона 2019
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный этап

Группа A

Результаты 

Время местное (UTC-6).

Группа В

Результаты 

Время местное (UTC-6).

Плей-Офф

Финальный турнир

Четвертьфинал 
Время местное (UTC-6).

Утешительный турнир

Полуфинал

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2021 год в хоккее
Спорт в Канаде в 2021 году
2021
Ж
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Калгари
Чемпионаты мира в Канаде